Ел Пандито има више значења:

 Ел Пандито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пандито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пандито (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пандито (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пандито (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пандито (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пандито (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пандито (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пандито (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику